La liste de statues de Jeanne d'Arc recense les statues représentant Jeanne d'Arc, héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique.

Statuaire équestre

Statuaire « en pied » 
 § : lieu où passa Jeanne d'Arc.
 pp : propriété privée.

En France, monuments et statues en extérieur

Auvergne-Rhône-Alpes 

|}

Bourgogne-Franche-Comté 

|}

Bretagne 

|}

Centre-Val de Loire 

|}

Corse 

|}

Grand Est 

|}

Hauts-de-France 

|}

Île-de-France 

|}

Normandie 

|}

Nouvelle Aquitaine 

|}

Occitanie 

|}

Pays de la Loire 

|}

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

|}

Statues disparues 

 Monument à Jeanne d'Arc sur le pont d'Orléans en 1502 était la plus ancienne statue de Jeanne d'Arc connue. Elle ornait le pont sur la Loire. La statue agenouillée et en armure de la Pucelle était en bronze et a été refondue en 1792. Une statue en pierre, aujourd'hui dans la niche de la maison de Donrémy, pourrait en être inspirée car peut-être sculptée en 1560 pour la Cathédrale Saint-Étienne de Toul, elle est abattue et cassée et sa trace est difficile à suivre avant de la retrouver à Domrémy. À Toul, elle est ensuite remplacée en 1890 par une copie.
 Langres (Haute-Marne), la statue de Jeanne d'Arc en bronze réalisée par Louis Fournier en 1903 a été fondue sous le régime de Vichy, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux. Une statue de Félix Joffre l'a remplacée en 1955.
 Mehun-sur-Yèvre (Cher), la statue de Jeanne d'Arc en bronze réalisée par Anne de Rochechouart de Mortemart en 1901, et installée place du château, a été fondue sous le régime de Vichy, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux. Une autre statue de Jeanne d'Arc, en pierre, l'a remplacée en 1982.

France, monuments et statues en intérieur

Auvergne-Rhône-Alpes 

|}

Bourgogne-Franche-Comté 

|}

Centre-Val de Loire 

|}

Grand Est 

|}

Hauts-de-France 

|}

Île-de-France 

|}

Normandie 

|}

Nouvelle Aquitaine 

|}

Occitanie 

|}

 Une Jeanne d'Arc d'Adolphe Roberton existe à plusieurs dizaines d'exemplaires dans l'espace public en France.

Par ailleurs, de très nombreuses églises de France abritent une statue en plâtre de Jeanne d'Arc, généralement debout, en armure et en jupe, les mains jointes en prière ou le visage tourné vers le ciel. Des monuments aux morts utilisent également la statue de Jeanne d'Arc, symbole de la résistance nationale.

Argentine 

|}

Canada 

  

|}
Un jour de l'été 1940 sur les Plaines d'Abraham, après l'invasion de la France, deux vieilles dames québécoises sont venues déposer un petit bouquet aux couleurs françaises au pied de la statue et ont prononcé cette invocation : 
« Sainte Jeanne d'Arc, oubliez le mal que l'Angleterre vous a fait, et protégez-la.»

Inde 

|}

Bas-reliefs 

§ : lieu où passa Jeanne d'Arc.

|}

Statuettes 

|}

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Sur les statues à Paris en particulier :
 .

Articles connexes 
 Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc

Liens externes 

 
Liste d'art public